Доми́нгес () — испанская фамилия.

Известные носители:
 Домингес, Александер (род. 1987) — эквадорский футболист, вратарь клуба ЛДУ Кито.
 
 Домингес, Альваро Хосе (род. 1981) — колумбийский футболист, полузащитник, клуба «Депортиво Кали» и сборной Колумбии.
 Домингес, Аролдо (1896 или 1897 — ?) — бразильский футболист, нападающий.
 Бандерас, Хосе Антонио Домингес (род. 1960) — испанский и американский актёр, кинорежиссёр, продюсер и певец..
 Домингес, Делия (1931—2022) — чилийская поэтесса.
 Домингес, Диего (род. 1991) — испанский певец и актёр.
 Домингес, Колумба (1929—2014) — мексиканская актриса, певица и художница.
 Домингес, Марсело Фабиан (род. 1970) — аргентинский боксёр-профессионал.
 Домингес, Мисаэль (род. 1999) — мексиканский футболист.
 Домингес, Нери Андрес (род. 1990) — аргентинский футболист.
 Домингес, Николас Мартин (род. 1998) — аргентинский футболист.
 Домингес, Оскар (1906—1957) — испанский художник и скульптор.
 Домингес, Патрис (1950—2015) — французский теннисист, теннисный тренер, спортивный журналист и функционер.
 Домингес, Рохелио (1931—2004) — аргентинский футболист, вратарь.
 Домингес, Себастьян (род. 1980) — аргентинский футболист.
 Домингес, Сильвия (род. 1987) — испанская баскетболистка.
 Домингес Лино, Лурдес (род. 1981) — испанская теннисистка.
 Домингес, Сесилио (род. 1994) — парагвайский футболист.
 Домингес, Федерико Эрнан (род. 1976) — аргентинский футболист и футбольный тренер.
 Домингес, Хесус (1926—2003) — испанский пловец.
 Домингес, Хорхе (1945—2022) — аргентинский политик.
 Домингес, Хосе Давид (род. 1980) — испанский легкоатлет.
 Домингес, Эдуардо (род. 1978) — аргентинский футболист.
 Домингес, Эйтор (1898—1972) — бразильский футболист, нападающий.
 Модесто Домингес Эрвелья (1827—1913) — галисийский учёный, математик и военно-морской инженер.
 Домингес Беккер, Валериано (1833—1879) — испанский художник, живописец, иллюстратор, карикатурист.
 Хоакин Домингес Беккер (1817—1879) — испанский художник и живописец.
 Хосе Домингес Беккер (1805—1841) — испанский художник и живописец.